Adams este un nume de familie des folosit în țările de limbă engleză.  Este adesea asociat în Statele Unite cu John Adams, unul din Founding Fathers al Statelor Unite ale Americii, primul său vicepreședinte și al doilea președinte al țarii.

Adams se poate referi la

Nume de familie 

 Nume de familie

Denumiri geografice

Din Canada 

 Adams River

Din Filipine 

 Adams, Ilocos Norte

De pe Lună (satelitul Terrei) 

 Adams (crater lunar)

Din Noua Zeelandă 

 Adams River

Din Statele Unite ale Americii 

 Adams, statul 
 Adams, California, din Corte Madera, California
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
Adams (village), New York, statul New York
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, statul 
 Adams, oraș în comitatul Adams, statul 
 Adams, localitate în comitatul Adams, Wisconsin
 Adams, localitate în comitatul Green, Wisconsin
 Adams, localitate în comitatul Jackson, Wisconsin

Vezi și 

 Lista președinților Statelor Unite ale Americii după numele de familie
 Comitatul Adams (dezambiguizare)

Nume proprii